Hahn är ett efternamn:

Personer med efternamnet Hahn
 Alfred Hahn (1841–1920)  svensk fabrikör
 André Hahn (född 1990), tysk fotbollsspelare
 Anton Hahn (1846–1929) , svensk fabrikör och riksdagsman
 Archie Hahn (1880–1933), amerikansk kortdistanslöpare
 August Hahn (1792–1863), tysk teolog

 Birgit Hahn (född 1958), västtysk landhockeyspelare
 Birgitta Hahn (född 1938), svensk textilformgivare

 Canutus Hahn (1633–1687), svensk professor och biskop
 Carl Hahn (född 1926), tysk företagsledare
 Carl Hahn (1894–1961), tysk företagsledare och bilbyggare
 Carl Wilhelm Hahn, flera personer
 Carl Wilhelm Hahn (konstnär) (1829–1887), tysk konstnär
 Carl Wilhelm Hahn (zoolog) (1786–1835), tysk zoolog

 Don Hahn (född 1955), amerikansk producent av animerad film

 Eduard Hahn  (1857–1928), tysk näringshistoriker

 Friedrich von Hahn (1742–1805), tysk astronom

 Gisela Hahn (född 1943), tysk skådespelare
 Gunnar Hahn (1908–2001),  svensk pianist, dragspelare, kompositör och arrangör

 Hans Hahn (1879–1934), österrikisk matematiker
 Heinrich August Hahn (1821–1861), tysk teolog
 Hermann Hahn (1868–1942), tysk skulptör
 Hilary Hahn (född 1979), amerikansk violinist

 Ida Hahn-Hahn (1805–1880), tysk författare

 James Hahn (född 1950), amerikansk politiker, demokrat, borgmästare i Los Angeles
 Janice Hahn (född 1952), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Kalifornien
 Johann Georg von Hahn (1811–1869), österrikisk diplomat, upptäcktsresande och albanolog
 Johann Michael Hahn (1758–1819), tysk pietistisk teosof
 Johannes Hahn (född 1957), österrikisk politiker, konservativ
 John Hahn-Petersen (1930–2006), dansk skådespelare
 Jonas Hahn (1703–1759), svensk lotsofficer och sjökartograf
 Joseph Hahn  (född 1977), amerikansk musiker

 Karl August Hahn (1807–1857), tysk språkforskare
 Kathryn Hahn (född 1973), amerikansk skådespelare
 Kerstin Lundberg Hahn (född 1962), svensk författare
 Kurt Hahn (1886–1974), tysk pedagog

 Ludwig Hahn (1908–1986), tysk SS-man och krigsförbrytare
 Ludwig Philipp Hahn (1746–1814), tysk författare

 Marie-Louise Hahn, svensk författare
 Michael Hahn, flera personer
 Michael Hahn (politiker) (1830–1886), tysk-amerikansk jurist, politiker och publicist
 Michael Hahn (indolog) (1941–2014), tysk indolog

 Otto Hahn (1879–1968), tysk kemist, nobelpristagare
 Ove Hahn (1934–2009), svensk program- och artistchef på Gröna lund

 Petter Hahn (1650–1718) svensk universitetslärare, rektor för Åbo akademi

 Reynaldo Hahn (1874–1947), venezuelansk-fransk tonsättare
 Robert Hahn (född 1954), svensk läkare och författare

 Steven Hahn (född 1951), amerikansk historiker

 Thich Nhat Hanh (född 1926), vietnamesisk munk
 Thomas Hahn (född 1964), svensk ekonomagronom
 Tithi Hahn (född 1955), svensk journalist och programledare

 Vincens Joachim Hahn (1632–1680), dansk ämbetsman

 Warner Hahn (född 1992), nederländsk fotbollssmålvakt
Lovisa Hahn (född 1994), entreprenör.

Tyska efternamn